Stas ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Stas (* 1988), weißrussischer Eishockeyspieler
 Jean Servais Stas (1813–1891), belgischer Chemiker
 Sergei Stas junior (* 1991), weißrussisch-deutscher Eishockeyspieler
 Sjarhej Stas (* 1974), weißrussischer Eishockeyspieler

StAS oder STAS steht als Abkürzung für:
 Staatsarchiv Sigmaringen, Landesarchiv Baden-Württemberg
 Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise, Nahverkehrsunternehmen in der französischen Stadt Saint-Étienne

Abkürzung